Heathfield

Heathfield – paese dell'East Sussex (Regno Unito)
Heathfield – sobborgo di Città del Capo (Sudafrica)